Алворада:

 Алворада — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул
 Алворада — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс